Референдумы в Швейцарии проходили 20 февраля, 12 июня, 25 сентября и 4 декабря 1994 года. В феврале проходили референдумы по федеральным резолюциям по дорожному строительству, по продолжению существования платных дорог для грузовиков и различной оплате в зависимости от мощности двигателя или километража, а также по народной инициативе «за защиту альпийского региона от сквозного движения» и по поправке к закону об аэронавтике. Все 5 предложений были одобрены. В июне проводились референдумы по федеральным резолюциям о конституционной статье по стимулированию культуры и об обзоре процедуры натурализации молодых иммигрантов, а также по федеральному закону об участии швейцарской армии в миротворческих операциях. Хотя резолюции были одобрены большинством избирателей, они не получили одобрения большинства кантонов и были отклонены, также как и закон о войсках.

В сентябре прошли два референдума по отмене снижения цен на хлебопродукты и по поправке в Уголовный кодекс и военный устав. Оба были одобрены. В декабре проходили референдумы по федеральным законам о медицинском страховании и об иностранцах (оба одобрены) и по народной инициативе «за здоровое медицинское страхование» (отклонена).

Результаты

Примечания 

Референдумы 1994 года
1994 год в Швейцарии
1994